Jacqueline Rivière peut désigner :
 Jacqueline Rivière (1851-1920), femme de lettres et rédactrice en chef française ;
 Jacqueline Rivière (1930-), actrice française.